Cyrtidula är ett släkte av svampar. Cyrtidula ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cyrtidula